Raemerhei steht für:

 Raimerhei, ein Suco in der Gemeinde Ermera, Osttimor
 Raemerhei (Hautoho), eine Aldeia im Suco Hautoho, Gemeinde Aileu, Osttimor
 Raemerhei (Ort), ein Weiler im Suco Hautoho, Gemeinde Aileu, Osttimor

Siehe auch:
 Raemerhei